Publio Licinio Craso puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Publio Licinio Craso.— Hijo del triunviro Craso.
 Publio Licinio Craso (cónsul 171 a. C.).— Cónsul en el año 171 a. C.
 Publio Licinio Craso (cónsul 97 a. C.).— Cónsul en el año 97 a. C.
 Publio Licinio Craso Dives.— Cónsul en el año 205 a. C.
 Publio Licinio Craso Dives (pretor).— Pretor en el año 57 a. C.
 Publio Licinio Craso Dives Muciano.— Cónsul en el año 131 a. C.
 Publio Licinio Craso Juniano.— Tribuno de la plebe en el año 53 a. C.